Бургплац:

 Бургплац — холм в коммуне Труавьерж на севере Люксембурга.
 Бургплац — площадь, являющаяся центром исторической части города Дюссельдорф.